Auguste [] ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Form von Augusta oder August. Siehe dort für Etymologie und Varianten.

Namensträgerinnen 
 Auguste zu Mecklenburg (1674–1756)
 Auguste Dorothea von Braunschweig-Wolfenbüttel (1749–1810) (1749–1810), Äbtissin des Kaiserlich freie weltliche Reichsstift von Gandersheim
 Auguste Reuß zu Ebersdorf (1757–1831)
 Auguste Karoline von Braunschweig-Wolfenbüttel (1764–1788), Mitglied Haus Hannover (Welfen) und durch Heirat Prinzessin von Württemberg
 Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt (1765–1796)
 Auguste Pattberg (1769–1850), deutsche Sammlerin von Liedern und Sagen sowie Dichterin
 Auguste von Hessen-Homburg (1776–1871)
 Auguste Charlotte von Kielmannsegge (1777–1863), Agentin Napoleons
 Auguste von Preußen  (1780–1841)  Kurfürstin von Hessen, Gattin des Kurfürsten Wilhelm II. von Hessen
 Auguste von Bayern  (1788–1851)
 Auguste von Anhalt-Dessau (1793–1854)
 Auguste von Hessen (1797–1889), durch Heirat Herzogin von Cambridge und Vizekönigin von Hannover
 Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach (1811–1890)
 Auguste von Littrow (1819–1890)
 Auguste Reuß zu Köstritz (1822–1862)
 Auguste Ferdinande von Österreich (1825–1864), Erzherzogin von Österreich und Prinzessin von Toskana
 Auguste Viktoria (1858–1921), letzte deutsche Kaiserin, Gattin von Kaiser Wilhelm II.

 Auguste Groner (1850–1929), österreichische Schriftstellerin
 Auguste Adenauer (1895–1948), zweite Ehefrau Konrad Adenauers
 Auguste Lechner (1905–2000), österreichische Schriftstellerin

Zwischenname
 Karoline Auguste von Bayern (1792–1873)

Namensträger 
 Auguste Aramini (~1875–1950), französischer Sänger
 Auguste-Marseille Barthélemy (1796–1867), französischer Dichter
 Auguste de Beauharnais (1810–1835), Herzog von Leuchtenberg
 Auguste Brouet (1872–1941), französischer Grafiker
 Auguste Chauveau (1827–1917), französischer Tierarzt und Forscher
 Auguste van Dievoet (1803–1865), belgischer Rechtshistoriker
 Auguste-Alexandre Ducrot (1817–1882), französischer General
 Auguste Escoffier (1846–1935), französischer Koch
 Auguste Forel (1848–1931), Schweizer Psychiater und Entomologe
 Auguste Piccard (1884–1962), Schweizer Wissenschaftler, Physiker und Erfinder
 Pierre-Auguste Renoir (1841–1919), französischer Maler
 Auguste Rodin (1840–1917), französischer Bildhauer
 Auguste Sallé (1820–1896), französischer Naturforscher und Forschungsreisender
 Auguste-Lucien Vérité (1806–1887), französischer Uhrmacher
 Auguste Wampach (1911–1988), luxemburgischer römisch-katholischer Geistlicher und Résistancekämpfer

Familienname 
 Arsène Auguste (1951–1993), haitianischer Fußballspieler
 Jules Robert Auguste (1789–1850), französischer Maler und Bildhauer des Impressionismus
 Louis Auguste-Dormeuil (1868–1951), französischer Segler
 Tancrède Auguste (1856–1913), Präsident von Haiti

Siehe auch 
 Die Weihnachtsgans Auguste (Märchen), Märchen von Friedrich Wolf
 Die Weihnachtsgans Auguste (Film), auf dem Märchen basierender Film von Bodo Fürneisen (1988)
 Die Weihnachtsgans Auguste (Trickfilm), auf dem Märchen basierender Puppentrickfilm von 	Günter Rätz (1985)
 Aiguste
 Goldene Auguste
 Auguste, Pseudonym von Auguste Danne (1859–1936), deutsche Schriftstellerin und Kinderbuchautorin

Sonstiges 
 Auguste-Insel, Antarktika
 Zeche Auguste, Steinkohlenbergwerk in Witten-Auf dem Schnee

Weiblicher Vorname
Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname